Кларксвил има више значења:
 Кларксвил (Џорџија)
 Кларксвил (Ајова)
 Кларксвил (Вирџинија)
 Кларксвил (Тексас)
 Кларксвил (Арканзас)
 Кларксвил (Индијана)
 Кларксвил (Мисури)
 Кларксвил (Мичиген)
 Кларксвил (Охајо)
 Кларксвил (Пенсилванија)
 Кларксвил (Тенеси)